GOQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Golmud (Cina)
 goq – codice ISO 639-3 della lingua gorap